Стандартни номинални Е-серии (Стандартни номинални серии или Е-серии) се наричат поредици от числа, установени от стандартите, чиито цифри определят номиналните стойности (номинали) на основните параметри на произвежданите пасивни електронни елементи (резистори, кондензатори, индуктивни бобини). 

Сериите се означават с буквата Е и число, което показва броя на числата в серията, от които се получават номиналните стойности на елементите чрез умножаване по 10 на степен цяло число (0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 и т.н.). Тези основни числа имат стойности от 1 до 10. Броят им в серията съответства на точността на основния параметър на елемента и е по-голям при по-висока точност. Така всяка серия се отнася за определен клас точност: E3 – 30 %, E6 – 20 %, E12 – 10 %, E24 – 5 %, E48 – 2 %, E96 – 1 %, E192 – 0,5 %, 0,25 % и 0,1 %. 

Например: От второто число (1,2) в серията E12 може да има една от следните стойности: 1,2 ома, 12 Ω, 120 Ω, 1,2 kΩ, 12 kΩ, 120 kΩ, 1,2 MΩ, 12 MΩ, 120 MΩ, … и т.н.

Има универсален начин за определяне на номинал от всяка серия:

където  е номерът на серията: 3, 6, 12, 24, 48, 96 или 192; това е степен на 2, умножена по 3;
 = 0, 1, 2, ..., N означава поредния номер на номинала в серията. 

Номиналните стойности в една серия с номер N образуват геометрична прогресия с първи член 1 и частно 101/N. Така всяка от тях може да се получи от предходната чрез умножаване с частното или от следващата чрез разделяне на 101/N. Получените стойности от изчисленията от 1 до 10 се закръглят с точност, определена от номера на серията. 
Всички номинални стойности са регламентирани от международен стандарт IEC 60063 от 2015 г.

Номинални серии E3, E6, E12 и E24 
Числото в името на серията показва общия брой стойности в нея, тоест серията E3 съдържа 3 числа, E6 - 6 числа, E12 - 12 числа и E24 – 24 числа в диапазона от 1 до 10. Този брой определя точността (толеранса) на номиналните стойности, както се вижда от фигурата за Е12 (±10%). Аналогично се получават толерансите за сериите Е3 (±30%), Е6(±20%) и Е24 (±5%), показани на таблицата. Толерансът е допустимата разлика между действителната и стандартната стойност на параметъра на електронния елемент (съпротивление на резистор, капацитет на кондензатор). Елементите от тези серии образуват геометрична прогресия с частно 101/3 ≈ 2,15443469, 101/6 ≈ 1,4678, 101/12 ≈ 1,21152765 и 101/24 ≈ 1,1. Получените стойности от изчисленията от 1 до 10 се закръглят с точност до 0,1.

Вижда се, че серията E12 се получава чрез отпадане на всяка втора стойност от E24, по същия начин начин се получава E6 от E12 и всяка една серия от съседната с по-голям номер. Серията E3 се използва много рядко.

По неизвестни исторически причини осем по-стари официални стойности на индустрията (показани с удебелен шрифт) след изчислението са закръглени в обратна посока на правилото: 2,7 (вместо 2,6), 3,0 (вместо 2,9), 3,3 (вместо 3,2), 3,6 (вместо 3,5), 3,9 (вместо 3,8), 4,3 (вместо 4,2), 4,7 (вместо 4,6) и 8,2 (вместо 8,3). Те не съществуват в следващите серии E48, E96 и E192.

Номинални серии E48, E96 и E192 
Серията E48 съответства на относителна точност от ±2 %, E96 – ±1 %, E192 – ±0,5 %, същата серия се използва за точност от 0,25 % и 0,1 %. Елементите от тези серии образуват геометрична прогресия с частно 101/48 ≈ 1,04914, 101/96 ≈ 1,024275, 101/192 ≈ 1,01206483 и могат да бъдат изчислени с калкулатор. Получените изчислени стойности от 1 до 10 са закръглени с точност до 0,01. Изключение е официалната 9,20 вместо изчислената 9,19.

Обща таблица

Литература 
 IEC 60063:2015 – Preferred number series for resistors and capacitors – Стандарт на Международната електротехническа комисия, 2015-03-27.
 БДС EN 60063:2015 – Серии от стандартни стойности за резистори и конденсатори, 2015-06-16.

Източници 

Стандарти на ISO
Електронни компоненти